Высоковольтная линия постоянного тока Хэнам-Чеджудо — 101-километровая HVDC кабельная линия, соединяющая материковую Южную Корею с островом Чеджудо (Южная Корея). Линия была запущена в эксплуатацию в 1996 году.

Линия предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей острова из-за недостаточности собственных мощностей генерации. Система состоит из двух монополярных линий напряжением 180 кВ, с мощностью передачи до 300 МВт. Линия идет от преобразовательной станции в уезде Хэнам  к преобразовательной станции на Чеджудо  и полностью выполнена кабелем. Первые 5 км линия проложена под землей, остальная часть кабеля проложена в море. Из-за близости станции на Чеджудо к морю, все оборудование защищено от воздействия соли. Подстанции Чеджудо оборудованы синхронными компенсаторами — двумя генераторами мощностью по 70 МВт и напряжением 13,8 кВ, приводимых в движение газовыми турбинами.

Ссылки 
 THE HAENAM-CHEJU HVDC SCHEME 
 https://web.archive.org/web/20051115122606/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/Haenam%20Pictures.pdf

Хэнам-Чеджудо
Линии электропередачи Республики Корея
Подводные силовые кабели